Kittens & Cougars ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe. Die Reihe ist dem Genre der Erotik mit älteren Darstellerinnen („Cougar“) zuzuordnen. Im Gegensatz zu anderen Cougar-Produktionen handelt es sich um eine Lesben-Filmreihe, die jüngere Darstellerinnen (Kittens) in Szenen mit älteren Darstellerinnen zeigt. Seit 2009 wurden 17 Folgen der Reihe gedreht.

Darsteller 
 Kittens & Cougars 1 (2009): Julia Ann, Lexi Belle, Tori Black, Francesca Le, Roxanne Hall, Ashli Orion, Michelle Lay, Debi Diamond, Charlie Laine, Alice Bell
 Kittens & Cougars 2 (2010): Lisa Ann, India Summer, Raylene, Rebeca Linares, Diamond Foxxx, Mellanie Monroe, Emma Heart, Isis Taylor, Halie James, Mallory Rae Murphy
 Kittens & Cougars 3 (2010): Dyanna Lauren, Rayveness, Kaylynn, Diana Doll, Isis Taylor, Puma Swede, Briana Blair, Jackie Daniels, Kimberly Gates, Sabrina Maree
 Kittens & Cougars 4 (2011): Kristina Rose, Inari Vachs, Tanya Tate, Darla Crane, Zoey Holloway, Samantha Ryan, Yurizan Beltran, Aleksa Nicole, Sienna Milano
 Kittens & Cougars 5 (2012): Julia Ann, Tasha Reign, Brett Rossi, Tia Cyrus,  Darryl Hanah, Kristal Summers, Avril Hall, Cece Stone
 Kittens & Cougars 6 (2012): Sara Luvv, Felony, Courtney Taylor, Jennifer Best, Stacie Jaxxx, Mari Possa, Sophia Jade, Eva Cole
 Kittens & Cougars 7 (2013): Jessa Rhodes, Helly Mae Hellfire, Nina Elle, Aaliyah Love, Charmane Star, Abby Cross, Kiera Winters, Payton Simmons
 Kittens & Cougars 8 (2014): Sara Luvv, Nadia Styles, Sarah Vandella, Scarlet Red, Daisy Haze (II), Miley May, Sasha Sean, Dixie Comet
 Kittens & Cougars 9 (2015): Britney Amber, Nina Elle, Mercedes Carrera, Charlotte Cross, Brandy Aniston, Raven Rockette, Alaina Kristar, Marina Angel
 Kittens & Cougars 10 (2015): Kendra Lust, Sara Luvv, Cherie DeVille, Elsa Jean, Ryan Conner, Katie Morgan, Lucy Doll, Bella Rose
 Kittens & Cougars 11 (2016): Abella Danger, Sovereign Syre, Julia Ann, Britney Amber, Rayveness, Chanell Heart, Allison Moore, Trillium, Katy Kiss
 Kittens & Cougars 12 (2017): Alexis Fawx, Avi Love, Chloe Cherry, Ryan Keely, Cadence Lux, Angel Smalls, Mindi Mink, Savana Styles
 Kittens & Cougars 13 (2017): India Summer, Reagan Foxx, Whitney Wright, Gia Paige, Richelle Ryan, Rachael Cavalli, Jojo Kiss, Miranda Miller
 Kittens & Cougars 14: The Strap-On Edition (2019): Julia Ann, Kenna James, Lacy Lennon, Syren De Mer, Ryan Keely, Mackenzie Moss, Serene Siren, Lyra Law
 Kittens & Cougars 15 (2020): Dee Williams, Becky Bandini, Khloe Kapri, Vanna Bardot, Elexis Monroe, Kasey Warner, Kayla Paige, Milana Ricci
 Kittens & Cougars 16 (2021): Alyx Star, Kylie Rocket, Joanna Angel, Rachael Cavalli, Aiden Ashley, Kayla Paige, McKenzie Lee, Gizelle Blanco
 Kittens & Cougars 17 (2021): Delilah Day, Kayla Paige, McKenzie Lee, Skylar Snow, Aaliyah Love, Haley Spades, Kit Mercer, Laney Grey

Nominierungen 
 2010: AVN Award – Nominee: Best All-Girl Release (Vol. 1)
 2012: AVN Award  – Nominee: Best Older Woman/Younger Girl Release (Vol. 4)
 2013: AVN Award  – Nominee: Best Older Woman/Younger Girl Release (Vol. 5)
 2016: AVN Award  – Nominee: Best Older Woman/Younger Girl Release (Vol. 8)
 2018: AVN Award  – Nominee: Best Older Woman/Younger Girl Release (Vol. 12)
 2019: AVN Award  – Nominee: Best Older Woman/Younger Girl Release (Vol. 13)

Siehe auch 
 Cougar Coochie

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film